Nemzeti Bajnokság I 2017/2018 (ze względów sponsorskich zwana jako OTP Bank Liga) – jest 116. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Węgrzech. 
Sezon rozpoczął się 15 lipca 2017 roku, a zakończył 2 czerwca 2018 roku.  W rozgrywkach uczestniczyło 12 zespołów.
Rozgrywki toczyły się systemem "każdy z każdym", w którym każde dwie drużyny rozegrały między sobą trzy spotkania, co łącznie dało 33 mecze w sezonie.
Tytułu nie obronił Honvéd, nowym mistrzem został Videoton FC. Mistrzostwo zapewnił sobie w 32. kolejce. Z OTP Bank Ligi spadli: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő oraz stołeczny Vasas FC.
Pierwsza bramka sezonu zdobyta została w meczu Paksi FC - Újpest FC. Jej strzelcem (dla Újpest FC) został w 13. minucie Branko Pauljevic.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Hat-tricki

Wykonawcy karnych

Żółte kartki

Czerwone kartki 

* Najwięcej czerwonych kartek (bez uwzględniania dwóch żółtych w jednym meczu).

Czyste konta 

* 1: Dániel Rózsa i Márton Gyurján nie rozegrali pełnego meczu, w którym zachowali czyste konto.

Publiczność

Prezesi, trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2017 na Węgrzech
2018 na Węgrzech